Ansfrid est un anthroponyme d'origine germanique formé des éléments ans- « les Ases » et -frid « la paix ». En Normandie, il s'agit d'une adaptation d'après le nom de personne scandinave Ásfríðr (féminin) / *Ásfridr (masculin), dont les formes latinisées Ansfredus / Ansfridus sont bien attestées dans les documents médiévaux relatives au duché de Normandie  et dans la toponymie (cf. ). Il a donné les patronymes normands : Anfry, Anfrie, Anfray, Anfrey, Lanfry.

Personnages 
Ansfrid est un duc de Frioul (694).
Ansfrid est un abbé de Nonantola ().
Ansfrid (mort en 1010) est un comte lotharingien qui devint évêque d'Utrecht.
Ansfrid le Danois est un noble normand, grand-père de Richard Goz.

Notes et références 

Homonymie de prénom